Petasidae är en familj av nässeldjur. Petasidae ingår i ordningen Trachymedusae, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Petasidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Petasidae